Michael McDonald est le nom des personnalités suivantes :
 Michael McDonald (1975-), un athlète jamaïcain médaillé olympique ;
 Michael McDonald (1952-), un chanteur américain ;
  (1964-), un acteur américain ;
  (1965-), un kick-boxeur canadien ;
 Michael McDonald (1969-), un joueur américain de basket-ball ; 
 Michael McDonald (1989-), un joueur de poker ;
 Michael McDonald (1991-), un pratiquant américain d'arts martiaux mixtes.

Voir aussi